

Синяково — присілок, Краснослободський район, Мордовія
 Синяково — присілок, Харовський район, Вологодська область

Синяково — мікрорайон міста Чортків, Тернопільська область